Liczba mnoga od słowa czek
 Czeki (herb szlachecki)